Крайка (оправка, попружка) — досить вузький пояс
 «Крайка» — український музичний колектив із Перемишля
 Крайка — жіночий пояс із грубої (переважно вовняної) кольорової пряжі
 Крайка — вузенька щільно виткана смужка по краях тканини, нерідко з іншої, грубішої пряжі
 Крайка — крайня частина чогось
 «Крайка» — назва першої частини збірки поезій «Омісячнена галява», автор Гринів Олег Іванович

Посилання